Sergej Ivanov kan avse:

 Sergej Ivanov (född 1953), rysk politiker
 Sergej Ivanov (cyklist) (född 1975), rysk tävlingscyklist
 Sergej Ivanov (målare) (1864–1910), rysk konstnär